Kompressionsfaktor bezeichnet:

 in der Thermodynamik ein Synonym für Kompressibilitätsfaktor
 in der Informatik den Grad der Datenkompression